L'Association américaine peut faire référence à :
 plusieurs ligues de baseball aux États-Unis, dont :
 l'Association américaine du , fédération de clubs professionnels de baseball qui a existé entre 1882 et 1891 ;
 l'Association américaine du , ligue mineure de niveau Triple-A qui a existé de 1902 à 1962 et de 1969 à 1997 ;
 l'Association américaine du , ligue indépendante créée en 2005 et présente au Canada et aux États-Unis.